Джо́н Ме́лвин Дже́ррард ( (род. 2 ноября 1953, , Небраска, США) — американский юрист,  .

Биография

Ранние годы и учёба 
В 1976 году получил бакалавра наук в .

В 1977 году получил магистра государственного управления в Аризонском университете.

В 1981 году получил доктора права в  .

Член студенческого братства .

В 1981—1995 годы занимался частной юридической практикой в Норфолке, а также в 1982—1995 годы был городским прокурором в .

Верховный суд штата Небраска 
В 1995 году губернатор Небраски Бен Нельсон назначил Джеррарда судьёй . В 41 год Джеррард стал самым молодым судьёй за всю историю этого суда.

Федеральная судебная служба 
В январе 2011 года Нельсон, являясь , представил кандидатуру Джеррарда на замещение должности судьи Окружного суда штата Небраска взамен получившего повышение старшего судьи . 4 мая 2011 года президент Барак Обама формального представил Джеррарда к новой должности. 13 октября 2011 года  представил кандидатуру Джеррарда Сенату, который 23 января 2012 года утвердил его в должности 74 голосами против 16. Джеррард приступил к исполнению своих обязанностей 6 февраля 2012 года.

См. также 
 Пастафарианство

Примечания

Ссылки 
 John M. Gerrard at the , a public domain publication of the .
 State Judicial Branch. Legislature of Nebraska. Accessed 2011-02-01.
 Honorable John M. Gerrard. . Accessed 2011-02-01.
 Phi Kappa Tau Hall of Fame. . Accessed 2011-02-01.

Судьи США
Юристы США
Прокуроры США
Выпускники Уэслианского университета Небраски
Выпускники Школы права Тихоокеанского университета
Выпускники Тихоокеанского университета